"Adalita" is een single van de Amerikaanse zanger Trini Lopez. Het Spaanstalige nummer is gebaseerd op een oud Mexicaans volkswijsje en verscheen in 1964.

Hitnotering 

Single uit 1964
Nummer van Trini Lopez